Kalous ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Kalous (* 1964), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Margarethe Poch-Kalous (1915–1974), österreichische Kunsthistorikerin